Базаурт е бивше сборно село в България, броено от 1941 година по трите си съставни части.

 Горско или махалата Голям Базаурт, преименувана в 1942 година, заличена в 1969
 Житница или махалата Малък Базаурт, преименувана в 1942 година
 Тянево или махалата Среден Базаурт, преименувана в 1942 година

Бележки